Opowieści o wiedźminie – dwutomowe wydanie w twardej oprawie opowiadań o Geralcie z Rivii autorstwa Andrzeja Sapkowskiego wydane w roku 2002 nakładem wydawnictwa Libros.

Część pierwsza obejmuje opowiadania ze zbioru Ostatnie życzenie, poprzedzone opowiadaniem Droga, z której się nie wraca.
W skład części drugiej wchodzą historie z tomu Miecz przeznaczenia oraz opowiadanie Coś się kończy, coś się zaczyna.

Opowiadania Droga, z której się nie wraca oraz Coś się kończy, coś się zaczyna pochodzą ze zbioru Coś się kończy, coś się zaczyna.

Opowiadania z cyklu wiedźmińskiego
Zbiory opowiadań Andrzeja Sapkowskiego
Utwory literackie z 2002